Муше:
 Муше, Катрин (род. 1959) — французская актриса.
 Муше, Маттиас (род. 1992) — немецкий гандболист, выступает за германский клуб «СК Магдебург» и сборной Германии.
 Муше, Младен (род. 1963) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2001), который играл до 2006 года за Германию, а потом за Хорватию.
 Муше, Эрнест Амедей Бартелеми — французский астроном и морской офицер.

Другое 
 Муше — большой древний ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.